А́льфред Джон Ско́уфилд (; 1873 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за клуб «Ньютон Хит» (с 1902 года известный как «Манчестер Юнайтед»).

Биография 
Альф Скоуфилд родился в Ливерпуле. С 1895 по 1900 год выступал за местный «Эвертон», выступавший в Первом дивизионе, однако в основной состав попадал очень редко.

В 1900 году в поисках игровой практики перешёл в манчестерский клуб «Ньютон Хит», выступавший во Втором дивизионе. Отличался умением «подавать отличные кроссы». Несмотря на игру за «Ньютон Хит» (в 1902 году переименованный в «Манчестер Юнайтед»), Скоуфилд продолжал регулярно работать в Ливерпуле, где у него были «бизнес-интересы». В сезоне 1905/06 помог «Юнайтед» занять второе место во Втором дивизионе и вернуться в высший дивизион. Провёл в клубе 7 сезонов, в течение которых сыграл 179 официальных матчей и забил 35 мячей. Свой последний матч за клуб провёл 25 декабря 1906 года: это была игра против «Ливерпуля». После этого принял решение о завершении футбольной карьеры.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Второе место во Втором дивизионе (выход в Первый дивизион): 1905/06

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» на сайте StretfordEnd.co.uk 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Умершие в XX веке
Персоналии, чья дата смерти не установлена